

Топоніми 
 Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія.
 Караффа-дель-Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія.
 Сант'Агата-дель-Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія.
 Сан-Джованні-Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія.

Персоналії 
 Паоло Б'янко (*1977) — італійський футболіст та футбольний тренер.
 Умберто Дзанотті Б'янко (1899—1963) — італійський громадський та політичний діяч.